Александр Ракицкий:
 Ракицкий, Александр Николаевич (1920—2007) — военный деятель и учёный.
 Ракицкий, Александр (род. 1985) — белорусский футболист. См. также 
 Ракитский, Александр Павлович (род. 1946) — советский футболист.
 Примечания